Einsame Herzen ist der Titel folgender Filme:
 Einsame Herzen (1932) (The Purchase Price), US-amerikanisches Filmdrama von William A. Wellman
 Einsame Herzen (1950) (Lonely Hearts Bandit), US-amerikanischer Kriminalfilm von George Blair
 Einsame Herzen, ein Alternativtitel des italienischen Filmdramas Quadratur der Liebe (Cuori solitari)
  Einsame Herzen, ein Alternativtitel des Films Zwei einsame Herzen